Игры на выбывание группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации 2014 — это вторая стадия высшей группы регионального турнира Кубка Федерации в евро-африканской зоне. Участники первого раунда, разбитые на четвёрки, выявляют две лучшие и две худшие команды группы.

Результаты 

 сборные Румынии и Нидерландов переходят в плей-офф Мировой группы II
 сборные Люксембурга и Словении выбывают в группу II зоны Европа/Африка

Матчи

Игры за 1-4 места 

Румыния — Украина

Нидерланды — Белоруссия

Игры за 5-8 места 

Бельгия — Португалия

Венгрия — Израиль

Игры за 9-12 места 

Хорватия — Турция

Великобритания — Австрия

Игры за 13-16 места 

Люксембург — Болгария

Латвия — Словения

Ссылки 
 Официальный сайт 

Теннис
Теннис
Европа/Африка